5. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w czterech europejskich miastach 21 i 22 czerwca 2014 roku. Reprezentacje rywalizowały w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Gospodarzem superligi drużynowych mistrzostw Europy był Brunszwik, zawody I ligi odbywały się w Tallinnie, II ligi w Rydze, a III ligi w Tbilisi.

Superliga 
Kandydatami do organizacji zawodów superligi były Brunszwik oraz Ostrawa. 5 listopada 2012 w Bukareszcie Rada European Athletics powierzyła organizację imprezy niemieckiemu Brunszwikowi.

Uczestnicy 
W zawodach superligi startowało 12 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy w tym trzy – Czechy, Szwecja i Holandia – które awansowały w 2012 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa 
Drużyny z trzech ostatnich miejsc w sezonie 2015 wystąpią w rywalizacji I ligi.

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 1 krajowy rekord w kategorii seniorów:

I liga 
Zawody I ligi odbyły się w Tallinnie, który został wyznaczony organizatorem zawodów w listopadzie 2013 roku.

Uczestnicy 
W zawodach I ligi startowało 12 zespołów w tym trzy – Białoruś, Grecja i Norwegia – które spadły w 2013 roku z superligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Słowenia i Litwa – które awansowały z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

II liga 
Zawody I ligi odbywają się w Rydze, który został wyznaczony organizatorem zawodów w listopadzie 2013 roku

Uczestnicy 
W zawodach II ligi wzięło udział 8 zespołów w tym dwa – Bułgaria i Szwajcaria – które spadły w 2013 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Słowacja i Łotwa – które awansowały z III ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

III liga 
Zawody III ligi rozegrano na Stadionie Borisa Paiczadze w Tbilisi.

Uczestnicy 
W zawodach najniższej, III ligi, startowało 15 zespołów w tym drużyna małych krajów Europy oraz dwa zespoły – Cypr i Izrael – które spadły w 2013 roku z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w lekkoatletyce
2014
Lekkoatletyka w Niemczech
Lekkoatletyka na Łotwie
Lekkoatletyka w Estonii
Lekkoatletyka w Gruzji
2014 w Niemczech
2014 na Łotwie
2014 w Estonii
2014 w Gruzji
Brunszwik
Sport w Tallinnie
Sport w Rydze
Sport w Tbilisi